Andreas Westphal ist der Name folgender Personen:

*Andreas Westphal (Historiker) (1685–1747), schwedisch-pommerscher Historiker
Andreas Westphal (Mediziner) (1720–1788), schwedisch-pommerscher Anatom